Caulaincourt steht für:

 Caulaincourt, Gemeinde, in Frankreich
 Lamarck – Caulaincourt (Métro Paris), U-Bahnhof in Paris

Caulaincourt ist der Familienname folgender Personen:
 Armand de Caulaincourt (Armand Augustin Louis, Marquis de Caulaincourt; 1773–1827), französischer General und Diplomat
 Auguste de Caulaincourt (Auguste-Jean-Gabriel de Caulaincourt; 1777–1812), französischer General